

Sigle 
 High Tech Computer Corporation – azienda taiwanese produttrice di cellulari.

Codici 
 HTC – codice vettore ICAO di Haïti Trans Air.

Ciclismo 
 HTC-Highroad – squadra ciclistica professionistica attiva dal 2008 al 2011.